Rincón del Bosque kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Rincón del Bosque, Tapachula, Chiapas, 
 Rincón del Bosque, Motozintla, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar